Sezon SM-liiga rozegrany na przełomie 2012 i 2013 jako 38. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Obrońcą tytułu była drużyna JYP, która w finale poprzedniej edycji pokonała Pelicans 4:1

Sezon zasadniczy 

 Tabela 

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off,       = Kwalifikacja do rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Sezon zasadniczy trwał od 13 września 2012 do 12 marca 2013 roku. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które rozegrały po 60 spotkań.

Faza play-off 
Sześć najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozgrywały między sobą rundę kwalifikacyjną do dwóch zwycięstw o dwa miejsca w play-off. Wygrane z nich zostały przyporządkowane do drużyn z miejsc 1 i 2. Faza ćwierćfinałowa rozpoczęła się 20 marca 2013 roku. Wszystkie mecze rywalizacji ćwierćfinałowych, półfinałowych i finału toczą się do czterech zwycięstw. Wyjątkiem jest walka o trzecie miejsce, bowiem brązowego medalistę sezonu wyłania jeden mecz, którego gospodarzem jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym.

Najskuteczniejszym zawodnikiem i najlepszym strzelcem został Justin Azevedo (Lukko), który uzyskał 18 punktów za 10 goli i 8 asyst. Najskuteczniejszym bramkarzem był Antti Raanta (Ässät): 95,45% skutecznych interwencji.

 Runda kwalifikacyjna
 Kärpät (7) - Lukko (10) 1:2 (4:5, 4:2, 2:3)
 HIFK (8) - SaiPa (9) 2:1 (2:3, 3:2, 5:2)

Faza play-out 
Drużyny z miejsc 11-13 nie uzyskały awansu do fazy play-off. Ostatni 14. zespół ligi rywalizował o miejsce w przyszłym sezonie z mistrzem drugiej klasy rozgrywek, Mestis. W tej rozgrywce zwyciężyła drużyna Ilves pokonując Jukurit 4:1 w meczach.

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Jokerit
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Ässät
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Kärpät
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Blues

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Juha-Pekka Haataja (Kärpät) - 28 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Markus Seikola (Pelicans) - 13 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Juha-Pekka Haataja (Kärpät) - 59 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Jere Sallinen (HPK) +26
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Antti Raanta (Ässät)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Antti Raanta (Ässät)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Sakari Salminen (KalPa)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Antti Raanta (Ässät)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Shaun Heshka (Ässät)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Aki Uusikartano (Ässät)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Artturi Lehkonen (KalPa)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Antti Raanta (Ässät)
 Obrońcy: Tuukka Mäntylä (Tappara), Shaun Heshka (Ässät)
 Napastnicy: Juha-Pekka Haataja (Kärpät), Justin Azevedo (Lukko), Sakari Salminen (KalPa)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Karri Kivi (Ässät)

Przypisy 

Hokej na lodzie w Finlandii
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 w Finlandii
2013 w Finlandii